Francesco Todaro (1839-1918), senatore del Regno d'Italia nella XVI legislatura
Francesco Todaro (1864-1950), senatore del Regno d'Italia nella XXIX legislatura